Hôtel des Postes peut faire référence à :

Toponyme

Belgique 
 l'hôtel des Postes de Charleroi ;
 l’hôtel des Postes de Gand.

Canada 
 l’hôtel des Postes de Victoriaville.

France 
 l'hôtel des Postes de Bar-le-Duc ;
 l’hôtel des Postes de Caen ;
 l’hôtel des Postes de Chartres ;
 l’hôtel des Postes de Dijon ;
 l’hôtel des Postes de Metz ;
 l’hôtel des Postes de Paris ;
 l’hôtel des Postes de Poitiers ;
 l’hôtel des Postes de Saint-Leu de La Réunion ;
 l’hôtel des Postes de Saintes ;
 l'hôtel des postes de Tuchan.

Suisse 
 l’hôtel des postes de Genève ;
 l’hôtel des postes de Lausanne.

Voir aussi